3159 Prokof'ev è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1976, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1077796, inclinata di 14,59376° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato allo scienziato sovietico Vladimir Prokof'ev.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Prokof'ev
Corpi celesti scoperti nel 1976
Sergej Sergeevič Prokof'ev